Пуенте Кемадо има више значења:

 Пуенте Кемадо, Ехидо Адолфо Лопез Матеос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуенте Кемадо, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуенте Кемадо (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте Кемадо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику